Wrana bezeichnet

 Vrané nad Vltavou, Gemeinde in Tschechien
 Joachim Wrana (1909–1986), deutscher Elektrotechniker

Siehe auch:
 Vrana
 Frana